Роберт Тарентский — (1319 или в начале зимы 1326 — 10 сентября 1364) — князь Таранто, король Албании, князь Ахеи, титулярный император Константинополя (как Роберт II).

Биография
Роберт был старшим из выживших сыновей Филиппа I Тарентского и Екатерины де Валуа-Куртене. Когда в 1332 году умер отец, то Роберт унаследовал его титулы. Однако дядя Иоанн, который на тот момент был князем Ахейским, не захотел приносить вассальную присягу своему молодому племяннику. В итоге было достигнуто соглашение, что Иоанн уступает Ахейское княжество Роберту и выплачивает ему 5 тысяч унций золота (занятых у Никколо Аччяйоли), а взамен получает титул короля Албании. Из-за юности Роберта правила вместо него его мать Екатерина. После смерти матери в 1346 году Роберт унаследовал претензии на титул императора Константинополя.

9 сентября 1347 года Роберт женился в Неаполе на Марии (дочери Людовика де Бурбон), вдове кипрского коннетабля Ги де Лузиньяна. Их брак был бездетным.

В 1353 году Роберт начал кампанию по завоеванию Ионических островов и к 1354 году установил контроль над Корфу, Кефалинией и Закинфом.

После смерти Роберта Мария попыталась сохранить за собой Ахейское княжество для своего сына от первого брака, однако законный наследник Филипп, младший брат Роберта, не дал этого сделать.

Предки

Примечания

Литература 
 McKitterick, Rosamond; Jones, Michael The New Cambridge Medieval History: c. 1300-c. 1415. — 1995. — ISBN 0521362903.

Анжу-Сицилийский дом
Князья Таранто